Lnianek – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano wchodzi w skład sołectwa Mszano
 Lnianek – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano wchodzi w skład sołectwa Mszano